Ricardo Delgado (comics), film and stripboek artiest
 Ricardo Delgado (bokser) (geboren 1947), bokser uit Mexico.
 Ricardo Delgado Araujo (geboren 1994), Colombiaans voetballer
 Ricardo Delgado (voetballer) (geboren 1994), Luxemburgs voetballer